Варуна — в ведичній міфології бог світових вод, а також суддя і охоронець справедливості.
 20000 Варуна — карликова планета, відноситься до к'юбівано (класичних об'єктів пояса Койпера)